Двойченко Володимир Аврамович — офіцер російської армії, учасник Громадянської війни в Росії та Громадянської війни в Іспанії.
 Двойченко Петро Абрамович — геолог, гідрогеолог